Akademgorodok (Irkuck) – rosyjskie miasteczko akademickie
 Akademgorodok (Krasnojarsk) – rosyjskie miasteczko akademickie
 Akademgorodok (Nowosybirsk) – rosyjskie miasteczko akademickie
 Akademgorodok (Tomsk) – rosyjskie miasteczko akademickie
 Akademgorodok (stacja metra) lub Akademmisteczko – stacja metra w Kijowie